Гайсталь-Зёдингберг () — община () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Фойтсберг. . Официальный код — 61628.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Клавдия Штройсниг (АНП) по результатам выборов 2019 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 13 мест.
 СДПА занимает 2 места.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии